Ходіш () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Бирса.
 Ходіш () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Холод.